XTC steht für:
 Ecstasy, synthetische Droge; siehe MDMA
 XTC (Band), eine  New-Wave-Gruppe
 Leichtkraftrad des Unternehmens Sachs Bikes
 eXTensible C, ein in der Entwicklung befindliches Makrosystem für C (Programmiersprache)
 xt:Commerce, eine Onlineshop-Software

XTC